Новода́чное шоссе́ — улица Москвы в районе Северный Северо-Восточного административного округа. Проходит от Дмитровского шоссе до улицы Академика Христиановича.

Название 
Проектируемый проезд № 226 получил название Новодачное шоссе в октябре 2016 года как дорога по направлению к платформе Новодачная Савёловского направления Московской железной дороги.

Описание 
Улица начинается от путепровода «Платформа Марк» Дмитровского шоссе как продолжение Лианозовского проезда и проходит на север вдоль Савёловского направления Московской железной дороги. После пересечения МКАД в районе 81-го километра справа к шоссе примыкают улица Академика Флёрова, Долгопрудненское шоссе (с путепроводом, соединяющим его с Лихачёвским проездом в Долгопрудном) и Новодачная улица. Улица заканчивается вблизи с границей города, поворачивая на восток и переходя в улицу Академика Христиановича.

От начала до улицы Академика Флёрова имеет по три полосы движения в каждую сторону, далее и до конца — по две полосы.

Общественный транспорт 
 Станция Марк — в середине шоссе.
 Автобусы:
 № 836 — в обе стороны.
 № 867 — только в южном направлении.

См. также 
 «Новодачная», платформа МЖД.

Примечания

Ссылки 
  В Москве появятся улицы Жемчужная и Благодатная. // Официальный сайт мэра Москвы, 24 августа 2016 г. 
 Правительство Москвы. Постановление. 25 октября 2016 г. N 687-ПП. 

Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году